Ротово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена на берегу реки Вруда, в 10 км к северу от волостного центра, деревни Лавры и в 21 км к югу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 529 жителей.

Известные люди 
В деревне родился эстонский культурный и общественно-политический деятель Николай Васильевич Соловей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района